

Musica 
 Blowout Comb – album del gruppo hip hop statunitense Digable Planets
 Filtro comb – in musica, filtro che modifica il segnale acustico
 Lend Me Your Comb – brano musicale composto da Kay Twomey, Fred Wise e Ben Weisman ed originariamente pubblicato da Carl Perkins

Altro 
 Comb sort – in informatica, algoritmo di ordinamento
 Heather McComb – attrice statunitense
 Polimeri comb – polimeri con una catena lineare detta backbone
 McComb – città statunitense nella contea di Pike, Mississippi